Джованни-Баттиста Бальбис ( или , 1765 — 1831) — итальянский , профессор ботаники, , , директор Ботанического сада Лиона и основатель Лионского Линнеевского общества (фр.).

Биография 
Джованни-Баттиста Бальбис родился 17 ноября 1765 года в коммуне Моретта.

Бальбис изучал медицину в Туринском университете. Но вскоре он проявил ярко выраженный интерес к изучению природы.

Бальбис был вынужден удалиться во Францию по политическим причинам. Затем события вынудили его закрепиться в Лионе, где с 1819 по 1830 год он преподавал ботанику. Бальбис стал директором Ботанического сада Лиона и основателем Лионовского Линнеевского общества.

Джованни-Баттиста Бальбис умер 13 февраля 1831 года в городе Турин.

Научная деятельность 
Джованни-Баттиста Бальбис специализировался на папоротниковидных, мохообразных, семенных растениях и на микологии.

Научные работы 
 Enumerazione delle piante che crescono intorno alle sorgenti di Valdieri. Pubblicato nel 1793 nell’opera Des eaux sulphureuses et thermales de Vaudier del professor G.A. Giobert.
 Elenco delle piante crescenti nei dintorni di Torino. Torino, anno IX, republ., stamperia Filantro, un volume in ottavo, contenente inoltre l'additamentum ad floram pedemontanam.
 Observations sur le Aeillets avec la description des trois espèces de dianthus. Un fascicolo in quarto con tre tavole, pubblicato nelle Mémoires de l’Académie des sciences, littér. et beaux arts de Turin, anno IX.
 Sur trois nouvelles espèces d’Hépatiques ajoutées à la Flore du Piémont. Un fascicolo con due tavole, pubblicato nelle Mémoires de l’Académie des sciences, littér. et beaux arts de Turin, anni X e XI.
 Miscellanea botanica. Un volume in quarto con 11 tavole pubblicato nelle Mémoires de l’Académie des sciences, littér. et beaux arts de Turin, anno XI.
 De crepidis nova specie; adduntur etiam aliqout cryptogamae florae pedemontanae. Pubblicata nelle Mémoires de l’Académie des sciences, littér. et beaux arts de Turin, anno XII.
 Miscellanea altera botanica. Pubblicata negli "Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino del 19 giugno 1806.
 Flora Taurinensis, seu enumeratio plantarum circa taurinensem urbem crescentium. Torino, 1806, ex tipografia F. Grossi.
 Horti Academiae Taurinensis stirpium minus cognitarum aut forte novarum icones et descriptiones. Un fascicolo in quarto pubblicato negli «Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino» del 2 giugno 1810.
 Materies medica praelectionibus Acad. accomodata 1811 in aedibus Academiae Taurinensis. Pubblicato in due volumi in ottavo, 1811.
 Elenchus recentium stirpium quas pedemontanae florae addendas censet J. B. Balbis m. d. exhibitus die 26 maj 1816 Aug. Taur.. 1816.
 Flora Ticinensis, seu enumeratio plantarum quas in peregrinationibus multiplicibus plures per annos solertissime in Papiensi agro peractis observarunt et colligerunt Dominicus Nocca et Joannes Baptista Balbis publici rei herbariae professores. I volume pubblicato nel 1816, II volume pubblicato nel 1821.
 Flore Lyonnaiese ou description des plantes qui croissent dans le environs de Lyon et sur le mont Pilat. Lione, I volume pubblicato nel 1827, II volume pubblicato nel 1828.

Примечания

Литература

Ссылки 
 L’ami et confrère Balbis (1765—1831)
 Portrait de Jean-Baptiste Balbis

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Микологи Италии
Медики по алфавиту
Медики Италии
Члены Туринской академии наук